Joses Nawo (nascido em 3 de maio de 1988, em Honiara) foi jogador de futebolista das Ilhas Salomão. Foi atualmente está no Henderson Eels Football Club.

Futebolistas das Ilhas Salomão